Lauske ist der Name folgender Orte:
 eines Ortsteils der Stadt Weißenberg im Landkreis Bautzen in Sachsen, sorbisch Łusk, siehe Lauske (Weißenberg)
 eines Ortsteils der Gemeinde Puschwitz ebenda, sorbisch Łusč, siehe Lauske (Puschwitz)